Benauges peut faire référence : 

 au pays traditionnel de Benauges à l'origine du nom : 
 du comté de Benauges
 de la vicomté de Benauges 
 du château de Benauge (Arbis)

Voir aussi